Geramat (Merapi Selatan), een plaats in Indonesië
Geramat (Kinal), een plaats in Indonesië
Geramat (Mulak Ulu), een plaats in Indonesië